Il campionato italiano di calcio di Eccellenza 2016-2017 è il quinto livello del campionato italiano di calcio per la stagione 2016-2017 ed il primo a livello regionale. È costituito da 28 gironi gestiti direttamente dai Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti.

Campionati 
 Eccellenza Abruzzo 2016-2017
 Eccellenza Basilicata 2016-2017
 Eccellenza Calabria 2016-2017
 Eccellenza Campania 2016-2017
 Eccellenza Emilia-Romagna 2016-2017
 Eccellenza Friuli-Venezia Giulia 2016-2017
 Eccellenza Lazio 2016-2017
 Eccellenza Liguria 2016-2017
 Eccellenza Lombardia 2016-2017
 Eccellenza Marche 2016-2017
 Eccellenza Molise 2016-2017
 Eccellenza Piemonte-Valle d'Aosta 2016-2017
 Eccellenza Puglia 2016-2017
 Eccellenza Sardegna 2016-2017
 Eccellenza Sicilia 2016-2017
 Eccellenza Toscana 2016-2017
 Eccellenza Trentino-Alto Adige 2016-2017
 Eccellenza Umbria 2016-2017
 Eccellenza Veneto 2016-2017

Quadro riepilogativo nazionale

Play-off nazionali 
Date semifinali: 21 maggio 2017 (andata); 28 maggio 2017 (ritorno)
Date finali: 4 giugno 2017 (andata); 11 giugno 2017 (ritorno)

Semifinali

Finali

Note

Collegamenti esterni